Apel může znamenat:
výzvu 
tj. oslovení, zvolání, vyvolání, provolání (od toho apelovat), z lat. appello, oslovit, vyzvat, např.
 morální příkaz, přikázání,
 povolání „do zbraně“, tj. do boje, do vojska,
 nástup vojáků nebo vězňů na volné prostranství (něm. Appellplatz) ke čtení rozkazu a kontrole,
 povel pro psa.

vlastní jméno
 Karl-Otto Apel (1922–2017) – německý filosof
 Willi Apel (1893–1988) – americký muzikolog německého původu

příbuzná slova
 apelační soud – odvolací soud
 apelativum – obecné, tj. nikoli vlastní jméno

Rozcestníky - jméno